Ютака Кагая (; род. в 1968 году, Сайтама, Япония) — японский художник, один из родоначальников и мастер цифровой живописи, известный своими изысканно-романтическими, яркими фэнтэзи-картинами.

С 1996 года пишет картины исключительно при помощи компьютерной техники, на Макинтошах. Картины часто включают светящиеся либо ярко освещённые элементы. Основная тематика — астрономия, фантастические миры. Работы включают следующие основные серии: Звёздные Путешествия (Celestial Exploring), Галактический Путь (Galactic Railroad), Звёздные Сказки (Starry Tales), и Зодиак (The Zodiac).

Много работал в области астрономии, занимался иллюстрацией астрономических книг, журналов, оформлением планетариев. Несмотря на то, что его картины фантастичны, на многих из них очень чётко и по-научному правильно изображены звёзды, планеты, созвездия, астрономические явления.

23 февраля 2007 года выпустил DVD-диск Fantasy Railroad in the Stars () по мотивам произведений Кэндзи Миядзава о мальчике, путешествующем по Млечному Пути. Диск озвучен известной японской сэйю Хоко Кувасима.

Первое место (золотая медаль) на конкурсе «Digital Art Contest in the USA» (2000). Проводил выставки своих работ в Канаде, Южной Корее (2008).

В его честь назван астероид 11949 Kagayayutaka.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Картины на сайте Imaginatorium.Org
 Fantasy Railroad in the Stars (официальный сайт)

Художники-фантасты Японии